А́длер — Кра́сная Поля́на — совмещённая скоростная автомобильная («Новое Краснополянское шоссе») и железнодорожная магистраль протяжённостью 48,2 километра, построенная к Зимней олимпиаде 2014 года. Введена в эксплуатацию в ноябре 2013 года.

Маршрут 
Трасса проходит полностью по территории Адлерского района города Сочи Краснодарского края.

История 
Строительство дороги было начато в 2009 году. Пропускная способность железнодорожного участка — до 8500 пассажиров в час, по автомобильной дороге — до 11 500 человек в час. Магистраль обеспечила доставку зрителей и участников соревнований на спортивные объекты Красной Поляны и к ледовым дворцам Олимпийского парка в Имеретинской низменности. 10 декабря 2010 года произошла сбойка тоннелей Тоннельного комплекса № 1: символическую красную кнопку нажал вице-премьер Дмитрий Козак. Гости приехали к тоннелю по первым построенным 15 км железной дороги.

Характеристика трассы 
На совмещённой автомобильной и железной дороге протяжённостью 48 км построено 14 тоннелей общей длиной 26,5 км, в том числе 10,3 км железнодорожных, 6,7 км — автомобильных, 9,5 км — штольни. Также построено 40 автодорожных и 37 железнодорожных мостов и эстакад общей протяжённостью 35 км. Строительство авто- и железной дороги на Красную Поляну завершено в ноябре 2013 года.

Тоннельные комплексы 
 Ахштырский тоннельный комплекс

Критика 
Объект неоднократно критиковался в СМИ как самый дорогой объект олимпийского строительства, который будет работать с неполной нагрузкой после окончания Олимпиады. И действительно, из-за несогласованности финансирования железнодорожного сообщения между администрацией Краснодарского края и РЖД с 1 декабря 2014 года было сокращено вдвое количество поездов «Ласточка» на маршруте Адлер — Красная Поляна. Как сообщали СМИ, с 20 декабря 2014 года РЖД должна была полностью прекратить перевозки на сочинском полигоне Северо-Кавказской железной дороги (куда входит дорога Адлер — Красная Поляна): по сообщениям СКЖД, в 2013 году убытки от перевозок на этом участке составили более 1,1 млрд рублей, а по итогам 2014 года прогнозировались в сумме 1,4 млрд рублей. В декабре 2014 года появились сообщения о закрытии сочинского филиала ООО «Аэроэкспресс».

По информации Яндекс. Расписание от 04.07.2019 на маршруте Адлер — Роза Хутор имеется регулярное железнодорожное сообщение стоимостью 250р. продолжительностью 40 минут.

В то же время автомобильная трасса Адлер — Красная Поляна работает с хорошей загрузкой: её используют маршруты общественного (муниципальные автобусы) и коммерческого транспорта (маршрутные такси), а также частный транспорт.

Высказывались предложения сделать трассу платной.

Происшествия 

В феврале 2020 года из-за пожара часть трассы оказалась обесточенной, движение перекрыто, восстановительные работы продолжались несколько дней.

Галерея

См. также 
 Старое Краснополянское шоссе

Примечания

Ссылки 
 В Сочи заложили памятный знак, посвященный началу строительства комплекса тоннелей Адлер — Альпика-Сервис
 Строительство совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер — станция горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» (пос. Красная Поляна)

Автомобильные дороги федерального значения России
Автострады Сочи
Железнодорожный транспорт Сочи
Железнодорожные линии России
Тупиковые железнодорожные линии
Железнодорожный транспорт Краснодарского края
Северо-Кавказская железная дорога